Die Segunda Divisão de Honra 1998/99 war die 9. Spielzeit der zweithöchsten portugiesischen Fußballliga. Die Saison begann am 23. August 1998 und endete am 30. Mai 1999.

Die Liga wurde mit 18 Teams ausgetragen. Drei Absteiger aus der Primeira Liga und drei Aufsteiger aus IIª Divisão kamen dazu.

Teilnehmer

Tabelle

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1998/99